Гарвардская школа богословия () расположена в Кэмбридже, штат Массачусетс, США. Школа направлена на академическое изучение религий, которое полезно для священнослужения или других общественных направлений служения.

История 
Гарвардский колледж был основан в 1626 году пуританами и конгрегационалистами для подготовки священников. В 1816 году Школа богословия стала отдельным богословским заведением при колледже и первым не деноминациональным богословским учреждением в США. Неофициально Гарвардская богословия школа связана с Унитарной церковью США. Она, тем не менее, всё ещё поддерживает исторические связи с одними из преемников конгрегационалистов — Объединённой церковью Христа.

Степени 
Богословская школа Гарварда аккредитована Ассоциацией богословских школ США и Канады и предоставляет возможность получить следующие академические степени:

 Магистр теологических наук
 Магистр богословия
 Магистр теологии
 Доктор теологии

Учебная программа 
Кандидаты на степень магистра богословия выбирают из 19 академических направлений:

 изучение африканских и афро-американских религий
 буддизм
 сравнительное изучение религий
 Восточно-азиатские религии
 Ветхий завет
 История христианства
 Индуизм
 Южно-азиатские религии
 Ислам
 Иудаизм
 Новый завет и раннее христианство
 Философия религии
 Религии на американском континенте
 Религия, этика и политика
 религия, литература и культура
 Религиозные науки и образование
 Теология
 Женщины, равноправие, сексуальность и религия.

Центр изучения мировых религий 

Основан в 1960 году после анонимного пожертвования в 1957. В данный момент директором является Дональд Свеарер, буддистский учёный.
Центр предоставляет площадку для межрелигиозных исследований.
"

Андовер-Гарвардская теологическая библиотека 

Андовер-Гарвардская теологическая библиотека была основана в 1836 году и расширилась, когда Андоверская теологическая семинария и Богословская школа Гарварда объединились. В сентябре 2001 года была обновлена, затратив $12 млн в оцифровку и создание базы данных. (From the HDS 2007-08 Catalog)

 Книги и периодические издания: 485046
 Более 30000 редких книг (включая 22, изданные ранее 1525 года)
 Число подписок: 2981
 Оригинальные рукописи Пауля Тиллиха
 Аудио-видео-материалы: 633 темы
 Исторические архивы Ассоциации унитариев-универсалистов
 Коллекция библиотеки пополняется ежегодно на 4000-6000 новых томов.
 Общее обращение в 2006: 46703

Зал Андовера 
Построенный в 1911 году и обошедшийся в сумму $300 000, Зал Андовера был спроектирован Аллен и Колленс, фирмой, занимающейся дизайном в основном нео-средневековыми и церковными дизайнами, и это единственное здание в Гарварде, построенное в готическом стиле.

В здании имеется часовня, библиотека, общежитие, семинарские и лекционные комнаты и административные и преподавательские кабинеты.

Известные выпускники 
  (англ.), пастор Хартфолдской Мемориальной баптистской Церкви; бывший президент Прогрессивного национального баптистского конвента
 William and Lucille Nickerson, профессора Богословской школы Гарвардского университета
  (англ.), философ, поэт, эссеист
  (англ.), учёный и писатель-романист
  (англ.), автор и мусульманский учёный
  (англ.), епископ Епископальной церкви США
  (англ.), унитарианский проповедник и аболизионист из Массачусетса
  (англ.), генсек Всемирного союза баптистов
  (англ.), выдающийся неоевангелический теолог
  (англ.), действующий примас Греческой православной епархии США
  (англ.), основатель Tom’s of Maine, крупного производителя косметической продукции
  (англ.), актер, редактор и журналист в области видеоигр
  (англ.), Старший пастор Баптистской церкви на горе Эннон
  (англ.), унитарианский проповедник и аболиционист из Виргинии
  (англ.), университетский священник Браунского университета, первая женщина-священник в Лиге плюща
  (англ.), Бывший кандидат в конгрессмены из Огайо.
  (англ.), сооснователь Вашингтонского университета в Сент-Луисе
  (англ.), Декан по работе студентов Гарварда 1971—1999
  (англ.), автор, учёный по конституционному праву, профессор Принстона
  (англ.), проповедник и писатель
 Крис Хеджес, американский журналист и писатель
  (англ.), архиепископ Греческой ортодоксальной церкви с 1959 по 1996
  (англ.), профессор гомилетики и литургии Принстонской теологической семинарии
  (англ.), декан Религиозной жизни Стэнфордского университета
  (англ.), Президент Международной Церкви Объединения
  (англ.), автор
  (англ.), епископ Объединенной методистской церкви
  (англ.), выдающийся унитарианист и мыслитель трансцендентализма, учёный и аболиционист
  (англ.), историковед, исполнительный директор Бостонского теологического института
  (англ.), Профессор Ветхого завета, Президент Духовенства третьего тысячелетия
  (англ.), профессор, эссеист
  (англ.), унитарианский теолог
  (англ.), журналист, писатель и профессор 
  (англ.), унитарианский священник и прогрессивная либералистка
  (англ.), основатель , лоббист, исполнительный коуч
  (англ.), главный редактор, основатель AfterEllen.com
  (англ.), статист и компьютерный учёный

Публикации

Богословский бюллетень Гарварда 
Богословский бюллетень Гарварда это журнал для выпускников, выходящий четырежды в год отделом по внешним связям БШГ — в основном весной, летом, осенью и зимой. Журнал содержит не беллетристические очерки, мнения, поэзию и обзоры религий и их отношений с современной жизнью, искусством и наукой. Также включает в себя проводимые Гарвардом ежегодные «лекции Ингерсола» (на тему человеческого бессмертия).

Богословский Гарвард сегодня 
Богословский Гарвард сегодня — это журнал для выпускников, выходящий трижды в год отделом по внешним связям БШГ. Он включает свежие оригинальные статьи, списки мероприятий, и особые заметки.

Обзор от теологического Гарварда 
Основанный в 1908, Обзор от теологического Гарварда является квартальным журналом, публикующим оригинальные исследования во многих научных и религиозных областях, включая этику, археологию, христианские, иудейские науки и сравнительные религиозные изучения.

Религиозная принадлежность студентов 
(Подсчет взят из каталога 2007—2008)

 : ~ 1 %
 Агностики: ~ 1 %
 Англиканская церковь/Епископальная церковь США: 32 (7.2 %)
 Ассамблеи Бога: ~ 1 %
 Баптисты: 15 (3.6 %)
 Буддизм: 13 (2.9 %)
 Римская католическая церковь: 53 (11.9 %)
 Апостолы Христа: ~ 1 %
 Церковь Бога во Христе: ~ 1 %
 Конгрегационалисты: ~ 1 %
 Харизматическое движение: ~ 1 %
 Евангельские христиане: ~ 1 %
 Индуизм: ~ 1 %
 Джайнизм: ~ 1 %
 Иудаизм: 16 (3.6 %)
 Мормоны: ~ 1 %
 Лютеранство: 14 (3.1 %)
 Меннониты: ~ 1 %
 Методизм: 20 (4.5 %)
 Ислам: 8 (1.8 %)
 Православие: ~ 1 %
 Язычество: ~ 1 %
 Пятидесятники: ~ 1 %
 Пресвитерианская церковь: 25 (5.6 %)
 Натуралисты: ~ 1 %
 Квакеры: ~ 1 %
 Адвентисты Седьмого дня: ~ 1 %
 Сикхизм: ~ 1 %
 Суфизм: ~ 1 %
 Унитарианство: 36 (8.1 %)
 Объединенная церковь Христа: 24 (5.4 %)
 Церковь Объединения: ~ 1 %

Кроме того:
 внеконфессиональные: 37 (8,2 %)
 многоконфессиональные: 9 (2 %)
 воздержались от ответа: 85 (19 %)

Здания Богословской школы 

 Богословский зал
 Зал Андовера
 Центр изучения мировых религий
 Зал Рокфеллера
 Джуитт-Хаус (здание деканата)
 Кэридж-Хаус

Примечания

Ссылки 
 Страница Гарвардской школы богословия
 
 Гарвардская теологическая библиотека
 Женское образование в теологических программах
 
 

Гарвардский университет
Образование в Кембридже (Массачусетс)
Богословские факультеты